Naderer ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Peutlberger-Naderer (* 1959), österreichische sozialdemokratische Politikerin und Landtagsabgeordnete
 Hans Naderer (1891–1971), österreichischer Bühnenschriftsteller und Journalist im Parlamentsdienst
 Helmut Naderer (* 1962), österreichischer Politiker (BZÖ, zuvor FPÖ)
 Josef Naderer (1906–1965), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Sabine Naderer-Jelinek (* 1981), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Walter Naderer (* 1962), österreichischer Politiker (zuvor FRANK)